III liga polska w piłce nożnej (1967/1968) – 16. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 64 drużyny grając w 4 grupach.

Grupa I (Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Kraków)  
Tabela końcowa:

Grupa III (Warszawa) 
Tabela końcowa:

Grupa IV (Poznań) 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

      = Spadek z ligi.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1967 w polskim sporcie
1968 w polskim sporcie